Burrito, en gastronomía, puede referirse a:

 El burrito, alimento de origen mexicano, elaborado actualmente en muchos países del mundo, y cuyo ingrediente universal es la tortilla de harina.

También, puede hacer referencia a los siguientes animales:
 El nombre vulgar de la especie de insectos coleópteros Rhyephenes humeralis.
 El nombre vulgar de las aves del género Laterallus.
 El nombre vulgar de las aves del género Porzana.
 Diminutivo de «burro» (el asno doméstico: Equus africanus asinus).

Además, puede referirse a:
 El nombre vulgar de la planta Aloysia polystachya.